Schumacher je priimek (nemško: čevljar = Schuhmacher), ki se nanaša več znanih oseb:
 Michael Schumacher (rojen 1969), najuspešnejši dirkač v zgodovini Formule 1
 Ralf Schumacher (rojen 1975), nemški dirkač Formule 1, Michaelov mlajši brat
 Heinrich Christian Schumacher (1780–1850), nemški astronom